Xinpusaurus est un genre éteint de « reptiles » marins de l'ordre des thalattosauriens et de la super-famille des Thalattosauroidea.

Il a vécu au début du Trias supérieur (Carnien), il y a environ  (millions d'années). Ses fossiles ont été découverts dans le xian de Guanling dans la province chinoise de Guizhou.

Liste des espèces 
Depuis la création du genre en 2000, plusieurs espèces de Xinpusaurus ont été décrites, dont la validité a ensuite été fortement discutée :

En 2013, Liu considère que seule l'espèce type Xinpusaurus suni, érigée en 2000, est valide, et que les espèces X. bamaolinensis et X. kohi créées respectivement en 2003 et 2004 doivent être mises en synonymie avec elle. La même année, Zhao et ses collègues ne retienne que cette espèce dans leur analyse phylogénétique des thalattosauriens. 

En 2014, une autre étude de M. W. Maisch considère au contraire l'espèce X. kohi comme valide.

En 2016, une quatrième espèce est décrite, Xinpusaurus xinyiensis, à partir du squelette complet d'un adulte, de taille inférieure à l'espèce type X. suni, par Z. Li .

Description 
L'holotype de Xinpusaurus suni mesure environ  de longueur, avec un crâne long de .
Xinpusaurus possède une longue queue aplatie latéralement, des pattes courtes et un cou court. Il est caractérisé par une mâchoire supérieure convexe, avec le prémaxillaire courbé vers le bas. Son museau et pointu et ses dents aiguisées.

Un des caractères distinctifs (autapomorphies) pour les différentes espèces de Xinpusaurus est la forme de la ligne de suture entre les os dentaire et surangulaire de la mâchoire inférieure qui peuvent avoir deux types de morphologie :
 une suture en forme de « V » avec le surangulaire pénétrant dans le dentaire (type 1) ;
 une suture oblique avec le surangulaire sous-jacent au dentaire (type 2).

Classification

Cladogramme de Wu Xiao-Chun  (2009) 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Cladogramme de Zhao Li-Jun  (2013) 
L'analyse phylogénétique, réalisée en 2013 lors de la description de nouveau genre Concavispina par Zhao Li-Jun et ses collègues, a fourni le cladogramme suivant qui montre la position  de Xinpusaurus en groupe frère du genre Concavispina au sein des Thalattosauroidea :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauroidea
 Concavispina

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Asie
Diapside du Trias supérieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2000